Setosella är ett släkte av mossdjur. Setosella ingår i familjen Setosellidae. 

Setosella är enda släktet i familjen Setosellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Setosella